Vilmar ist der Familienname folgender Personen:

 August Vilmar (1800–1868), deutscher lutherischer Theologe, Schulmann und kurhessischer Staatsrat
 Burghard Vilmar (1933–2020), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Dietfrid Krause-Vilmar (* 1939), deutscher Erziehungswissenschaftler und Historiker
 Eduard Vilmar (1832–1872), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Fritz Vilmar (1929–2015), deutscher Politologe
 Karsten Vilmar (* 1930), deutscher Chirurg und Ärztefunktionär

Siehe auch:
 Villmar